

Cucina
Migliaccio Pievese – tipico prodotto di Città della Pieve in Umbria, costituito da un impasto di acqua, farina, lievito, sale e olio evo (simile all'impasto della pizza) steso in un disco sottile e fritto in olio (in origine nello strutto) e condito con sale o zucchero
Migliaccio – dolce tipico campano del periodo di Carnevale
Migliaccio – focaccia salata, tipica della Toscana, a base di farina gialla e uva passa
Migliaccio – dolce tradizionale dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria a base di sangue di suino
Migliaccio – crepe tradizionale della Toscana centrale a base di zucchero e anice
Migliaccio pistoiese – crepe tradizionale della Toscana a base di sangue di suino
Migliaccio fiorentino (o castagnaccio) –  dolce fatto con la farina dolce di castagne, pinoli, uva passa, noci, rosmarino
Migliacciu – biscotto salato tradizionale della Corsica a base di farina, caglio, formaggio di capra o pecora.

Altro
Lucia Migliaccio – nobildonna siciliana
Giulio Migliaccio – calciatore italiano
Migliaccio editori – dinastia di editori napoletani